Leer peut désigner différents lieux :
 Leer, une ville en Basse-Saxe.
 Leer, un arrondissement allemand.
 Leer, une ville du Soudan du Sud dans l'État d'Unité.

Voir aussi